Фонд государственного имущества Украины () является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами государства по объектам государственной собственности, что относятся к сфере его управления, а также в сфере государственного регулирования оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

Примечания

Ссылки 
 

Центральные органы исполнительной власти Украины
Появились в 1991 году на Украине